Supremacy — четвертий студійний альбом американського хардкор-панк гурту Hatebreed випущений 29 серпня 2006 року.

Список композицій

Джерела 
 Supremacy  на last.fm

Альбоми Hatebreed
Альбоми Roadrunner Records
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми металкору
Альбоми грув-металу